Аморузо — итальянская фамилия. Известные носители:
 Аморузо, Лоренцо (род. 1971) — итальянский футболист и тренер.
 Аморузо, Никола (род. 1974) — итальянский футболист.

См. также 
 Аморозо